Сі-Трейн () — система легкорейкового транспорту в місті Калгарі, Канада, складається із двох головних ліній.

Щоденний пасажиропотік: 263 тисяч пасажирів (початок 2011); Усього 36 станцій, загальна довжина - 48,8 км.  Перші поїзди метро запущено 1981 року.

Лінії

Маршрут 201 

Маршрут 201 складається із двох ліній: Південна Лінія — найперша із конструйованих ліній (11 станцій); Північно-Західна Лінія — (8 станцій).

Маршрут 202 

Маршрут 202 складаться з однієї Північно-Західної Лінії. 27 квітня 1985 відкрито таких 7 станцій:

 «Бріджланд /Меморіал» ()
 «Зоопарк» ()
 «Барло/Макс Белл» ()
 «Франклін» ()
 «Марлборо» ()
 «Рандл» ()
 «Вайтгорн» ()

Станцію Макнайт-Вествіндс () відкрито в 2007 році. Станції Мартендейл () і Седдлтаун () — в 2012 році.

Примітки

Посилання 
  Калгарська легкорейкова транспортна система — офіційна вебсторінка 

Транспорт Калгарі
Трамвайні системи Канади